Колонија Алехандро Круз Мартинез има више значења:

 Колонија Алехандро Круз Мартинез (Сиудад Истепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Алехандро Круз Мартинез (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику